Красни́тский:
 Краснитский, Александр Михайлович (1889—1968) — советский военно-морской инженер.
 Краснитский, Алексей Михайлович (1923—1985) — советский учёный.